Бубба Смит (настоящее имя Чарлз Аарон Смит ; 28 февраля 1945, Бомонт, Техас — 3 августа 2011, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский актёр и игрок в американский футбол. Наиболее известен по роли Мозеса Хайтауэра в фильме «Полицейская академия» и его продолжениях.

Карьера

Спортивная карьера 
В 1967—1976 годах Смит играл в американский футбол на профессиональном уровне. Он провёл 9 сезонов в НФЛ, выступал за команды Baltimore Colts (1967—1971), Oakland Raiders (1973—1974), Houston Oilers (1975—1976). В 1971 году стал чемпионом НФЛ.

Актёрская карьера 
После ухода из спорта Смит стал актёром. Наибольшую популярность он получил благодаря роли молчаливого гиганта Хайтауэра, наделённого невероятной силой, в серии фильмов «Полицейская академия».

Смерть 
Бубба Смит умер 3 августа 2011 года в своей квартире в районе Болдуин-Хиллз в Лос-Анджелесе. Тело обнаружила его домработница Марша Ливингстон. Траурная церемония прошла 11 августа 2011 года в христианском центре Креншоу в южном Лос-Анджелесе. 3 ноября 2011 года стало известно, что Смит умер от передозировки таблеток, содержащих фентермин (препарат для терапии ожирения).

Фильмография

Примечания 

Игроки в американский футбол США
Киноактёры США
Игроки «Балтимор Колтс»
Игроки «Окленд Рэйдерс»
Игроки «Хьюстон Ойлерз»
Умершие от передозировки лекарств